Itilliup Qaqqaa bezeichnet:
 Itilliup Qaqqaa (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Itilliup Qaqqaa (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland